Hjortesjön kan syfta på:

Hjortesjön, Småland
Hjortesjön, Västergötland

Se även
Hjortsjön
Hjortasjön
Hjorten